LFF peut faire référence à :
 , en français Festival du film de Londres
 Stade LFF, stade de football situé à Vilnius, en Lituanie
 Lincoln Financial Field, stade de football américain situé à Philadelphie, en Pennsylvanie (États-Unis)
 , parti politique australien